Дикий цветок:
 Дикий цветок — американская немая романтическая драма 1914 года.
 Дикий цветок — мексиканская мелодрама 1943 года.
 Дикий цветок — американская телевизионная драма 1991 года.